Calderinesi – abitanti di Calderino
Calderinesi – abitanti di Diano Calderina